Бернау () — название нескольких населённых пунктов:

 Бернау — город в Германии, в земле Бавария.
 Бернау (Бранденбург) — город в ФРГ, в земле Бранденбург.
 Бернау (Шварцвальд) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

См. также 
 Бернау-ам-Кимзе () — коммуна в Германии, в земле Бавария.